Rókus Simokovich (1905. – 1941.) bio je subotički komunistički ilegalac. Rodom je vojvođanski Mađar iz obitelji pomađarenih Hrvata. Po struci bio je knjigoveža. Bio je istaknuti član KPJ.

Surađivao je s listom Híd i Ottmárom Mayerom. Osuđen je na smrt vješanjem. Od dvadeset i četvero iz njegove skupine kazna je preinačena devetorici ljudi na 15 godina robije, a ostali su javno obješeni u dvorištu vojarne. Presuda je izvršena 18. studenoga 1941. Obrazloženje za presudu bilo "komunističko organiziranje, priprema akcija sabotaže i vojna obavještajna služba u korist Sovjetskog Saveza." Kazna je sadržavala još neke okrutne odredbe: kojim će se redom objesiti osuđenike te kao drugo da su svi osuđenici morali nazočiti vješanju i gledati samo vješanje. Redom su obješeni István Lukács, Šime Tikvicki, Lazar Bačić, zatim Rókus Simokovich, Antun Suturović, Laura (Lola) Wohl, Konstantin Lackenbach, Miklós Gerson, Miklós Schwalb, Gellért Perl, Ödön Kornstein, dr Kálmán Meier, Miklós Meier, Ottmár Mayer i dr Adolf Singer. Na mjestu gdje su obješeni podignut je spomenik imena Balada vješanih koji je izradio subotički kipar Nandor Glid.

Danas u Subotici jedna ulica nosi ime Rókusa Simokovicha.

Izvori 
(mađarski) Milan Dubajić: A SZABADKAI MUNKÁSMOZGALOM FEJLŐDÉSE 1870—1941-IG
(srpski) Janos Kiss: Komunisti Subotice - Balada vješanih 
(mađarski) HíD - Biri Imre: A Hfd str. 533-553, Gobby Fehér Gyula: Simokovich Rókus hosszú gyaloglása, str. 565-604

Vanjske poveznice 
A könyv adatai. Ár ellen: Mártír hidasok 1941-1945 ur. Károly Ács, Győző Bordás
Ár ellen című könyvhöz kapcsolódó személyek
(mađarski, srpski) Cvetko Malušev: A HÁBORÚ ELŐTTI HÍD ANYAGI KÖRÜLMÉNYE (Materijalne prilike predratnog Hida)

Vojvođanski Mađari
Jugoslavenski komunisti do 1945.
Životopisi, Subotica‎